Iowa es un estado de los Estados Unidos.

Iowa también puede referirse a:
 la etnia Iowa de indígenas americanos;
 el álbum Iowa de Slipknot;
la banda IOWA, procedente de Bielorrusia;
 el pueblo de Iowa, en el estado estadounidense de Luisiana;
 la ciudad de Iowa City, en el estado de Iowa;
 el nombre de varios condados estadounidenses llamados  Condado de Iowa ;
 el nombre de varios municipios estadounidenses llamados  Municipio de Iowa ;
 la clase Iowa de acorazados; o
 el nombre de varios buques estadounidenses llamados USS Iowa .